Dermanyssus — род паразитических кровососущих клещей из отряда Mesostigmata. Более 20 видов. Встречаются повсеместно. Тело самцов и самок покрыто одним спинным щитом и немногочисленными щетинками. Паразиты домашних кур (куриный клещ) и других птиц, реже грызунов. Могут нападать на человека.

 Dermanyssus americanus Ewing, 1923
 Dermanyssus antillarum Dusbabek & Cerny, 1971
 Dermanyssus apodis Roy, Dowling, Chauve & Buronfonsse, 2009
 Dermanyssus brevirivulus Gu & Ting, 1992
 Dermanyssus brevis Ewing, 1936
 Dermanyssus carpathicus Zeman, 1979
 Dermanyssus chelidonis Oudemans, 1939
 Dermanyssus faralloni Nelson & Furman, 1967
 Dermanyssus gallinae (DeGeer, 1778)
 =Acarus gallinae DeGeer, 1778; =Pulex gallinae (Redi, 1674)
 Dermanyssus gallinoides Moss, 1966
 Dermanyssus grochovskae Zemskaya
 Dermanyssus hirsutus Moss & Radovsky, 1967
 Dermanyssus hirundinis (Hermann, 1804) — Птичий клещ
 Dermanyssus lacertarum (Contarini, 1847)
 Dermanyssus longipes Berlese & Trouessart
 Dermanyssus nipponensis Uchikawa & Kitaoka, 1981 (на птицах Picus awokera awokera, Япония)
 Dermanyssus passerinus Berlese & Trouessart, 1889 — Воробьиный клещ
 Dermanyssus prognephilus Ewing, 1933
 Dermanyssus quintus Vitzthum, 1921
 Dermanyssus richiardii G. Canestrini & Fanzago, 1877
 Dermanyssus rwandae Fain, 1993 (на птицах Apus affinis, Руанда)
 Dermanyssus transvaalensis Evans & Till, 1962
 Dermanyssus triscutatus Krantz, 1959
 Dermanyssus trochilinis Moss, 1978
 Dermanyssus wutaiensis Gu & Ting, 1992

Примечания

Литература 
 Moss W. W. (1978). The mite genus Dermanyssus: A survey, with description of Dermanyssus trochilinis, n. sp., and a revised key to the species (Acari: Mesostigmata: Dermanyssidae). — Journal of Medical Entomology. — Volume 14, Number 6, 7 June 1978 , pp. 627—640.

Dermanyssoidea
Роды паукообразных